Лангель — фамилия.
 Лангель, Андрей Андреевич (известен также как Андреас фон Лангель; ок. 1744—1808) — государственный деятель Российской империи, тайный советник.
 Лангель, Николай Андреевич (1794—1853) — российский военный и государственный деятель.